Green Bay (engl. für ‚grüne Bucht‘) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Green Bay, Stadt im Brown County, Wisconsin
 Green Bay (Town, Brown County), Township im Brown County, Wisconsin
 Green Bay (Alabama)
 Green Bay (Florida)
 Green Bay (South Carolina)
 Green Bay (Vermont)
 Green Bay (Virginia)

Orte in anderen Ländern:
 Green Bay (Saint John’s), Stadtteil von Saint John’s, Antigua und Barbuda
 Green Bay (Neuseeland), Vorort von Waitakere, Neuseeland

sowie:
 Green Bay (Antigua, Green Island), Meerenge auf Antigua
 Green Bay (Antigua, Saint John’s Harbour), Bucht im Hafen von Saint John’s, Antigua
 Green Bay (Michigansee), Bucht des Michigansees, Vereinigte Staaten